Ста́рый Оско́л — город в Белгородской области России на реке Оскол, входит в состав Старооскольского городского округа.

Другие значения:
 Старый Оскол — аэропорт города Старый Оскол.
 Старый Оскол — железнодорожная станция.
 «Старый Оскол» — футбольный клуб из Старого Оскола.
 «Старый Оскол» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» Черноморского флота России.